Uomo dei dolori – dipinto del Bramantino del 1490 conservato nella Collezione Thyssen-Bornemisza di Lugano
 Uomo dei dolori – dipinto di Albrecht Dürer circa 1493 conservato al Staatliche Kunsthalle Karlsruhe di Karlsruhe 
 Uomo dei dolori – dipinto di Geertgen tot Sint Jans circa 1495 conservato al Museo Catharijneconvent di Utrecht
 Uomo dei dolori – dipinto di Maarten van Heemskerck del 1532 conservato al Museo di belle arti di Gand
 Uomo dei dolori – dipinto di Guido Reni del 1630 conservato al Rijksmuseum di Amsterdam

Pagine correlate 
 Cristo dolente